

Wieżowce 
 Chicago Spire – wieżowiec w Chicago
 Spire – wieżowiec w Atlancie
 Spire – wieżowiec w Denver
 Spire – wieżowiec w Toronto
 Warsaw Spire – wieżowiec w Warszawie

Inne 
 Spire of Dublin – monument w Dublinie